Osob jména Jiří resp. Juraj Drašković z chorvatského šlechtického rodu Draškovićů z Trakošćanu bylo v historii více:

 Juraj Drašković – chorvatský šlechtic v 15. století
 Jiří II. Drašković (1525–1587) – uherský kardinál, chorvatský bán
 Jiří III. Draškovič († 1607) – chorvatský generál
 Jiří IV. Drašković (1599–1650) – chorvatsko-uherský biskup

Draškovićové